Иван Христофорович Калагеорги (Калагеоргий; 1766 — не ранее 1841) — секунд-майор кирасирского полка имени князя Потёмкина, сын греческого дворянина. Фамилию иногда пишут как Карагеоргий, смешивая с сербской княжеской династией.

Биография 
Иван Калагеорги воспитывался вместе с великим князем Константином Павловичем и, таким образом, был с детства приближённым к императорской семье. 4 июня 1794 года он женился на Елизавете Тёмкиной, которую  считают дочерью императрицы Екатерины II и князя Григория Потёмкина. В семье было шесть дочерей и четыре сына (в том числе генерал-майор Александр Иванович Калагеорги).

В самом начале XIX века семья Калагеорги переехала в Херсон, объявленный губернским центром. Здесь Калагеорги получил должность в Херсонской казённой палате. В 1809 году он стал вице-губернатором. Только в 1816 году, получив должность екатеринославского губернатора, он переселился в Екатеринослав. В 1820 году из-за перенесённого инсульта отправился на лечение в Железноводск. Лечение помогло лишь частично — Калагеорги смог нормально ходить, боли в ноге прекратились, говорить он тоже мог, но тихо, а память полностью не восстановилась. Калагеорги подал в отставку, она была принята, и ему назначили пенсию.

По отзывам современников, это был «добрейший человек и благодетель». Его правнук Дмитрий Овсянико-Куликовский в своих мемуарах писал, что большое семейство Калагеорги «жило дружно, весело и шумно, но вместе с тем как-то очень беспокойно, ожидая по временам всяких бед и напастей».

Источники 
 Елисеева О. И. Григорий Потёмкин. — 2-е изд., испр. — , 2006.
 Макидонов А. В. К светской и церковной истории Новороссии (XVIII—XIX вв.). — Запорожье, 2006.

Ссылки 
 
  В Энциклопедии Днепропетровска
 Встреча с Пушкиным // Пушкин и его окружение

Умершие в 1840-е годы
Офицеры Российской империи
Херсонские вице-губернаторы
Екатеринославские губернаторы
Секунд-майоры